Dąbrówka Duża peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dąbrówka Duża, un village du powiat d'Aleksandrów Kujawski
dans la voïvodie de Łódź
 Dąbrówka Duża, un village du powiat de Łęczyca